Condado de Early
Early (Iowa)
Early (Texas)

Desambiguações de topônimos